Betrideildin 2020 – 78. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej, mająca na celu wyłonienie mistrza Wysp Owczych. W rozgrywkach bierze udział 10 klubów z całego archipelagu. W 2018 roku sponsorem tytularnym rozgrywek został bank Betri. Przyjęto w związku z tym nową nazwę - Betrideildin, która będzie obowiązywać do roku 2022.

Spośród dziesięciu klubów biorących udział w Betrideildin 2020 dwa na koniec sezonu zostaną zdegradowane do niższego poziomu rozgrywek - 1.deild.

Rozgrywki miały rozpocząć się 8 marca, jednak z uwagi na pandemię COVID-19 ich początek musiał zostać przesunięty. Początkowo pierwsza kolejka miała się odbyć 15 marca, jednak ostatecznie mecze zaczęto rozgrywać 9 maja. Farerska liga ruszyła, jako pierwsza w Europie. Decyzję tę podjęto po tym, gdy na Wyspach Owczych nie stwierdzono żadnego zachorowania między 6 a 18 kwietnia. Pierwsza kolejka odbyła się bez udziału publiczności. Zakończenie sezonu przesunięto z 31 października na 7 listopada.

Pierwsze 12 kolejek Betrideilin 2020 było emitowane przez norweską stację telewizyjną TV2.

Uczestnicy

Rozgrywki

Tabela

Baraże o Betrideildin 
W roku 2020 FSF Føroya zdecydował, że ponieważ AB Argir zajął przedostatnie miejsce w tabeli Betrideildin, a B36 Toftir czwarte w 1. deild, niedające prawa bezpośredniego awansu, pomiędzy tymi drużynami zostanie rozegrany mecz barażowy. Zwycięzca, B68 Toftir, uzyskał prawo gry w Betrideildin 2021.

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Regularne spotkania

Dodatkowe spotkania

Stadiony

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie 
Następujący arbitrzy sędziowali poszczególne mecze Betrideildin 2020:

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 
Stan na 7 listopada 2020:

Hat-tricki

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Wysp Owczych 2020
 Superpuchar Wysp Owczych 2020

2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
2020 na Wyspach Owczych